Cladorhiza puede referirse a:

 Cladorhiza, un género de esponjas.
 Cladorhiza, sinónimo de Corallorhiza, un género de orquídeas.